Кобеля — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кобеля, Богумил (1931—1969) — польский актёр театра и кино.
 Кобеля, Детлеф (1944—2018) — серболужицкий композитор и музыковед.